

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Erwin Kuffer, (1943- ), ancien footballeur luxembourgeois ;
 Jean-Louis Kuffer, (1947- ), journaliste, critique littéraire et écrivain suisse ; 

Homonymie
Homonymie de patronyme